Sebago steht für:

 Sebago (Maine), Stadt im Cumberland County (Maine)
 Sebago Lake, See im US-Bundesstaat Maine
 Lake Sebago, See im Harriman State Park im US-Bundesstaat New York 
 Sébastien Léger, verwendet auch den Künstlernamen Sebago
 USS Sebago, Schiff der US Navy
 USCGC Sebago (WHEC-42), Schiff der US Navy